Бегущая по волнам:

 Бегущая по волнам — роман Александра Грина
 Бегущая по волнам (фильм, 1967)
 Бегущая по волнам (фильм, 2007)
 Бегущая по волнам (премия) — литературная премия